Georg Viktor av Waldeck-Pyrmont, född 14 januari 1831 i Bad Arolsen, död 12 maj 1893 i Mariánské Lázně, var furste av Waldeck-Pyrmont. Han var son till furst Georg II av Waldeck-Pyrmont (1789–1845) och dennes maka, prinsessan Emma av Anhalt-Bernburg (1802–1858).

Georg Viktor gifte sig med prinsessan Helena av Nassau-Weilburg (1831–1888) på slottet Biebrich den 26 september 1853.

Barn 
 Sophie Nicoline (1854–1869)
 Pauline (1855–1925) gift med furst Alexis zu Bentheim und Steinfurt
 Marie (1857–1882) gift med kung Vilhelm II av Württemberg
 Emma (1858–1934) gift med kung Vilhelm III av Nederländerna
 Helene (1861–1922) gift med prins Leopold, hertig av Albany
 Fredrik av Waldeck och Pyrmont (1865–1946) gift med Bathildis av Schaumburg-Lippe
 Elisabeth (1873–1961) gift med Alexander zu Erbach-Schönberg

Georg Viktor gifte sig andra gången med prinsessan Luise av Schleswig-Holstein (1858–1936), dotter till hertig Fredrik av Glücksburg, på Luisenlund den 29 april 1891.

 Wolrad Friedrich (1892–1914)

Referenser

Noter

Externa länkar

Huset Waldeck
Tyska furstar
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Födda 1831
Avlidna 1893
Män
Personer från Bad Arolsen